O Campeonato Africano das Nações de 1965 foi a 5ª edição do Campeonato Africano das Nações.

A fase final do torneio foi disputado na Tunísia, disputado por 6 selecções divididas em dois grupos de 3 selecções cada. A final opós, o Gana e a Tunísia, os vencedores de cada grupo.

Primeira fase

Grupo A

Jogos

|}

A Tunísia venceu por desempate com lançamento de moeda ao ar.

Grupo B

Jogos

|}

Finais

Terceiro lugar

Final

Campeão

Ligações externas
Campeonato Africano das Nações de 1965 em RSSSF.com

1965